Resultats del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de la temporada 1987, disputat al circuit urbà de Montecarlo el 31 de maig del 1987.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 23. 039

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 27. 685 (a la volta 72)

Referències 
 

Monaco
1987